Trotman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Trotman, Baron Trotman (1933–2005), britisch-US-amerikanischer Manager
 David Trotman (* 1951), britisch-französischer Mathematiker
 Julia Trotman (* 1968), US-amerikanische Seglerin
 Lloyd Trotman (1923–2007), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Zach Trotman (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler